Wirtsdorf steht für:

 den deutschen Namen von Vergaville, einer Gemeinde im Département Moselle in Frankreich
 den deutschen Namen von Virt, einem Ortsteil der Stadt Strakonice im Jihočeský kraj in Tschechien